Pate kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Pateh Sam, ort, Central River,

Indonesien 

 Pate (kulle), Aceh,

Liberia 

 Pate (distrikt), Maryland County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar